Берланга () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Берланга, Анхель (род. 1987) — испанский футболист, защитник ФК «Окленд Сити».
 Берланга, Луис Гарсия (1921—2010) — испанский режиссёр и сценарист.
 Берланга, Томас де (1487—1551) — испанский священник и путешественник.
 Берланга, Эдгар (род. 1997) — американский боксёр-нокаутёр пуэрто-риканского происхождения.

Топоним 
 Берланга (Бадахос) — муниципалитет в Испании в провинции Бадахос.
 Берланга-де-Дуэро — муниципалитет в Испании в провинции Сория.
 Берлангас-де-Роа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Берланга-дель-Бьерсо — муниципалитет в Испании в провинции Леон.